María Ana de Wittelsbach-Habsburgo (Múnich, 21 de marzo de 1551-Graz, 29 de abril de 1608) fue una noble alemana, hija del duque Alberto V de Baviera y de la archiduquesa Ana de Austria (1528-1590). Sus abuelos maternos fueron Fernando I de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y Ana de Bohemia y Hungría, hija del rey Vladislao II de Bohemia y Hungría.

Matrimonio y descendencia 
María Ana contrajo matrimonio con su tío materno, el duque Carlos II de Estiria, con quien tuvo quince hijos:

 Fernando (1572).
 Ana (1573-1598), casada con Segismundo III Vasa, rey de Polonia y de Suecia.
 María Cristina (1574-1621), casada con Segismundo Báthory, voivoda de Transilvania.
 Catalina (1576-1595).
 Isabel (1577-1586).
 Fernando II (1578-1637), sucesor de su padre y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Casado en primeras nupcias con María Ana de Baviera.
 Carlos (1579-1580).
 Gregoria (1581-1597).
 Leonor (1582-1620).
 Maximiliano (1583-1616).
 Margarita (1584-1611), casada con el rey Felipe III de España.
 Leopoldo (1586-1632), conde del Tirol. Casado con Claudia de Médici, hija de Fernando I de Médici, gran duque de Toscana.
 Constanza (1588-1631), casada con Segismundo III Vasa, rey de Polonia.
 María Magdalena (1589-1631), casada con Cosme II de Médici, gran duque de Toscana.
 Carlos el Póstumo (1590-1624).

Ancestros

Enlaces externos 
 

Princesas de Baviera del siglo XVI (casa de Wittelsbach)
Princesas de Baviera del siglo XVII (casa de Wittelsbach)
Duquesas consortes de la casa de Wittelsbach
Nacidos en Múnich